Fabi puede referirse a:
 Corrado Fabi, un expiloto de automovilismo italiano
 Niccolò Fabi, un cantautor italiano
 Teo Fabi, un expiloto de automovilismo italiano